Bryant kan syfta på:

Personer 
 Kobe Bryant (1978–2020), amerikansk basketspelare
 Miriam Bryant (född 1991), svensk sångerska

Geografi

Antarktis 

 Bryant (udde),

Nya Zeeland 

 Bryant Range, bergskedja,

USA 

 Bryant, Arkansas, ort, Saline County, 
 Bryant, Illinois, ort, Fulton County, 
 Bryant, Indiana, ort, Jay County, 
 Bryant, South Dakota, ort, Hamlin County, 
 Bryant, Washington, ort, Snohomish County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar